Wet может означать:

 Западноевропейское время (Western European Time, WET) — нулевой часовой пояс.
 Wet — двадцать первый студийный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд.
 «Wet» — сингл американской певицы Николь Шерзингер из её дебютного сольного студийного альбома Killer Love (2011).
 «Wet» — сингл американского рэпера Snoop Dogg с его одиннадцатого альбома Doggumentary.
 WET — компьютерная игра.
 Lula: The Sexy Empire — компьютерная игра, также известная под названием Wet: The Sexy Empire.